Cruz Alta puede referirse a:

Una alta cruz, tipo de cruz monumental europea;
Cruz Alta localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
Departamento Cruz Alta, división administrativa de la Provincia de Tucumán, Argentina;
Cruz Alta, municipio de Brasil;